Umundum steht für:

 Umundum (Fridolfing), ein Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern

Umundum ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Umundum (* 1964), österreichischer Manager